Lars Gustafsson i olika varianter kan avse någon av följande personer:
Lars Gustafsson (socialdemokrat) (1925–2016), socialdemokratisk politiker
Lars Gustafsson (litteraturhistoriker) (1927–2017), litteraturhistoriker med professors namn
Lars Gustafsson (1936–2016), författare och filosof
Lars Gustafson (född 1938), läkare, professor emeritus i geriatrisk psykiatri
Lars-Erik Gustafsson (född 1938), hinderlöpare
Lars Gustavsson (född 1940), filmare, regissör, manusförfattare och producent
Lars H. Gustafsson (född 1942), författare och barnläkare
Lars-Åke Gustafsson (född 1950), hockeyspelare
Lars Gustafsson (kristdemokrat) (född 1951), kristdemokratisk politiker
Lasse Gustavson (född 1956),  brandman, författare och föredragshållare
Lars Gustafsson (sångare), sångare i Lars Vegas trio
Lars Gustafsson (bandyspelare)

Referenser